Jean II Casimir V Vasa est roi de Pologne et grand-duc de Lituanie de 1648 à 1668.
 Casimir V est duc de Poméranie-Stettin de 1413 à 1435.